La governació d'Ismailiyah —en àrab محافظة  الإسماعيلية, muẖāfaẓat al-Ismāʿīliyya— és una governació d'Egipte situada al nord-est del país. La capital és la ciutat d'Ismailiyah. L'any 2006 tenia una població de 942.832 habitants.

Referències

Enllaços externs 

 Governació d'Ismailiyah Lloc web oficial

Ismailiyah